Kanton Vernon ist der Name französischer Wahlkreise (Kantone) im Département Eure:

 Kanton Vernon
 Kanton Vernon-Nord, ehemaliger Wahlkreis
 Kanton Vernon-Sud, ehemaliger Wahlkreis